Vairo ist der Familienname folgender Personen:

 Federico Vairo (1930–2010), argentinischer Fußballspieler
 Giuseppe Vairo (1917–2001), italienischer Geistlicher, katholischer Bischof